Университет Санкт-Галлена (, HSG) — государственный университет, расположенный в Санкт-Галлене, в немецкой части Швейцарии.

Факультеты, институты, исследовательские центры 
В 2011 году была произведена реструктуризация университета, по итогам которой было выделено 5 основных факультетов: факультет менеджмента, факультет финансов, факультет права, факультет экономических и политических наук, а также факультет гуманитарных и общественных наук. В отдельную категорию выделен факультет дополнительного профессионального образования в области менеджмента, технологий и права.

В составе университета около 40 институтов и исследовательских центров.

Обучение по специальностям 
Университет Санкт-Галлена предлагает магистерские программы по следующим специальностям:
 Международное и европейское торговое право,
 Разработка систем и процессов бизнеса,
 Финансовые услуги и страхование,
 Управление новыми средствами информации и связи.

Интересные факты 
 Университет Санкт-Галлена окончили многие будущие политики Лихтенштейна, ставшие впоследствии во главе правительства. Это Клаус Чючер, Адриан Хаслер, Марио Фрик и другие.
 Университет Санкт-Галлена окончил и князь Лихтенштейна Ханс-Адам II.
 В Университете Санкт-Галлена преподавал Ота Шик, автор экономической программы Пражской весны.

Примечания

Ссылки 

 
 

Университет Санкт-Галлена